Miejscowości w USA:
 Everson – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette
 Everson – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Whatcom